Красная Звезда — село в Ртищевском районе Саратовской области России. Административный центр Краснозвездинского муниципального поселения.

География 
Находится в северо-западной части Саратовского Правобережья, в пределах Окско-Донской равнины, в лесостепной зоне, вдоль высокого левого берега реки Старый Хопёр (протоки Хопра).C противоположного берега к селу подходит лиственный лес (земли относятся к Макаровскому лесничеству). С южной стороны протекает река Большая Сестрёнка С северной стороны к Красной Звезде непосредственно примыкает село Голицино.

Уличная сеть 
Луговая, М. Барменкова (в память о инструкторе-организатора Балашовского укома комсомола Михаила Бармёнкова, погибшего в 1921 году в ходе Тамбовского восстания), Молодёжная, Набережная , Победы, Школьная

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный с холодной малоснежной зимой и сухим жарким летом. Среднегодовая температура воздуха — 4,4 °C. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −11,7 °С (абсолютный минимум — −43 °С), температура самого тёплого (июля) — 20 — 22 °С (абсолютный максимум — 40 °С). Средняя продолжительность безморозного периода 145—155 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков — 550 мм, из которых 225—325 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится в среднем 130—135 дней в году.

Топоним 
До 1920 г. называлось Большие Сестрёнки, ещё ранее — Двесестреницы, до того Сестрёнки и Архангельское (судя по всему, по главному престолу церкви).

История 
Упоминается под 1745 год как монастырское село московского Ивановского женского монастыря и Страстного женского монастыря, которое входило в обширное село Архангельское, занимавшее Северо-Западную часть территории нынешнего Ртищевского района.

К 1794—1808 гг. (по данным пятой ревизии) находилось во владении «коллежского асессора И. Е. Волгера и казенного ведомства крестьян».

Административно-территориальная принадлежность 
Входило в разное время в состав Залесского стана (Шацкий уезд, Тамбовское наместничество — до 1769 года), затем Сердобского уезда и Балашовского уезда Саратовской губернии. Было центром волости. С 1928 — в Ртищевском районе, в 1935—1958 входило в Кистендейский район (который в 1954—1957 гг. входил в состав Балашовской, а не Саратовской области).

Население

Инфраструктура 
Застроено кирпичными и срубными (обложенными кирпичом) домами. Имеется водопровод (общая система на три села — Красная Звезда, Голицино и Ключи). 

Краснозвездинский сельский дом культуры. Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н. Г. Маркелова; ещё до революции имелась церковно-приходская школа. 

В советское время в селе находились —  машинно-тракторная станция (в XXI веке руировано), правление колхоза («Путь к коммунизму», впоследствии «Красная Звезда») и другие организации.

Достопримечательности 
 церковь Михаила Архангела. Построена 1842 году, закрыта и частично разрушена в 1933. Здание использовалось для нужд МТС, в 2003 начались работы по восстановлению. К настоящему времени освящена звонница.
 Руины паровой мельницы «Грымка», построенной не позднее 1912 года одним из местных жителей. В начале XXI века имелось хорошо сохранившееся, лишь слегка руинированное здание.

Транспорт 
Дороги, как правило, немощеные. Имеются остатки дореволюционной брусчатки.

Село доступно автотранспортом. Остановка общественного транспорта «Красная Звезда».

Примечания

Ссылки 
 История административно-территориального деления Саратовской губернии 1917—1928 годы. Справочник. Балашовский уезд
 Официальный сайт администрации Краснозвездинского муниципального образования
 Ртищевская энциклопедия

Населённые пункты Ртищевского района